Per favolello si può intendere:
 Favolello – poemetto in versi dalla trama semplice e divertente, fiorito nel medioevo in Francia (in francese Fabliau)
 Il Favolello – breve componimento in versi in volgare di Brunetto Latini